Mali – stato dell'Africa
Mali – antico impero africano
Mali – città della Guinea
Mali – prefettura della Guinea
Mali – graphics processing unit prodotta da ARM Holdings
Mali – popolo dell'antica Grecia

Persone
Šćepan Mali – governatore del Montenegro
Anais Mali – supermodella francese